Der Begriff Figuration steht für:

 in der Alltagssprache eine Kombination von Zeichen oder Figuren
 Figuration (Soziologie), soziales Zusammensein von Individuen in spezifischen Konstellationen, von Norbert Elias geprägter Begriff
 Figuration (Musik), Umspielen einer Melodie in kleinen Notenwerten
 Figuration (Literaturwissenschaft), Gestaltwertung des Dichterwortes durch den Schauspieler, 1938 von Erich Auerbach eingeführt
 Darstellung realer Objekte in der bildenden Kunst, siehe figurative Kunst
 Neue Figuration, Sammelbegriff für die figürliche Malerei nach dem Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:

 Figurationen